António Rodrigo Pinto da Silva (1912-1992) , agronome & botaniste portugais ;
 Fausto Pinto da Silva (1937-), footballeur brésilien ;
 Ricardo Jorge Ferreira Pinto da Silva (1981-), footballeur cap-verdien & portugais.
Patronyme portugais
Patronyme brésilien